Э́нтони Ча́рльз Э́двардс (, род. 19 июля 1962, Санта-Барбара, Калифорния, США) — американский актёр и продюсер, наиболее известный по роли доктора Марка Грина в телесериале «Скорая помощь» (1994—2002), которая принесла ему премию «Золотой глобус» в 1997 году.

Также Эдвардс появился в фильмах «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай», «Лучший стрелок», «Месть полудурков» и «Зодиак». На телевидении он снялся в сериале «Северная сторона» (1992—1993), а в 2013 году сыграл главную роль в сериале «Последний час».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры США
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии